Poppy signifie « pavot » ou « coquelicot » en anglais.

Cinéma 

 Poppy, film américain d'A. Edward Sutherland sorti en 1936.

Musique 
 Les Poppys est le nom de scène d'un groupe d'enfants des années 1970.
 Poppy est une chanson du groupe de musique électronique Français Birdy Nam Nam.

Personnage 
 Poppy est un personnage du jeu League of Legends.

Personnalités 
 Poppy Z. Brite est un romancier américain.
 Poppy Montgomery est une actrice australienne.
 Poppy (1995-) est une auteure-compositrice-interprète et vidéaste américaine.

Autres 
 La Campagne du Coquelicot (Poppy Appeal) est un appel au don qui a lieu chaque année dans les pays du Commonwealth.
 Poppy est le nom de code d'une famille de satellites de reconnaissance américains.
 Un poppy est un coquelicot, artificiel ou non, que portent unanimement les britanniques sur leur vêtement, à commencer par les hommes politiques et les militaires, le  de chaque année, en souvenir de leurs morts durant la Première Guerre mondiale. C'est l'équivalent britannique du bleuet français.